Friedrich Plattner ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Plattner (Mediziner) (1896–um 1970), österreichisch-deutscher Physiologe, Hochschullehrer und Politiker (NSDAP)
 Friedrich Plattner (1901–1960), deutscher Politiker (NSDAP), siehe Fritz Plattner